Поллен:

 Поллен — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.

Персоналии 
  (род. 1961) — британская писательница и дизайнер одежды.
  (1866—1937) — писатель на военно-морскую тематику.
  (род. 1953) — норвежский писатель и переводчик, председатель Союза норвежских писателей (2001—2005), лауреат Премии Ассоциации норвежских критиков за перевод (2004).
  (ок. 1702—1775) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1734—1754).
  (1784—1863) — британский политик, член Палаты общин (1820—1831, 1835—1841).
 Поллен, Дэниел (1813—1896) — 9-й премьер-министр Новой Зеландии (1875—1876).
  (род. 1966) — норвежский яхтсмен, чемпион мира в классе «Европа» (1985).
  (1927—2017) — канадский политик, мэр Виктории (1971—1975, 1981—1985).
 Поллен, Франсуа (1842—1886) — голландский путешественник и натуралист.

См. также 
 Ндланья, Поллен (род. 1970) — южноафриканский футболист,